Стефа́н Робида́ (; 3 марта 1977; Шербрук, Канада) — канадский хоккеист, защитник, тренер. Участник трёх чемпионатов мира.

Игровая карьера 
Стефан Робида был выбран на драфте 1995 года в седьмом раунде клубом «Монреаль Канадиенс» и уже 10 июля подписал трёхлетний контракт новичка.

4 октября 2002 года «Атланта Трэшерз» забрала Робида с драфта отказов «Монреаля» и в тот же день обменяла его в «Даллас Старз» на выбор в шестом раунде драфта 2003 года («Трэшерз» выбрали защитника Дрю Бэгнелла).

17 ноября 2003 года «Даллас» отдал Робида и выбор во втором раунде драфта-2004 в «Чикаго Блэкхокс» за защитника Джона Клемма и выбор в четвёртом раунде того же драфта.

В связи с локаутом в сезоне 2004/05, Робида 17 сентября 2004 года подписал годичный контракт с немецким клубом «Франкфурт Лайонс». За «Франкфурт» он провёл 51 игру в регулярном чемпионате и набрал 47 (15+32) очков, став самым результативным защитником команды.

6 августа 2005 года Стефан вернулся в «Даллас», подписав контракт на два года. В 2009 году Робида принимал участие в матче всех звёзд НХЛ, заменив в составе команды Запада травмированного Никласа Лидстрёма.
2 октября 2009 года Робида продлил на четыре года контракт с клубом (до конца сезона 2013/14) на сумму 13,2 миллиона долларов.

4 марта 2014 года Робида перешёл в «Анахайм Дакс» за право выбора в четвёртом раунде драфта 2014 года (вратарь Брент Моран). За «Дакс» он дебютировал 18 марта в матче против «Вашингтон Кэпиталз».

1 июля 2014 года Стефан Робида, будучи неограниченно свободным агентом, перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», заключив контракт на три года и общей суммой 9 миллионов долларов.

Административная и тренерская карьера 
Тяжелые переломы ноги, полученные в сезоне 2013/14 стали причиной того, что Робида полностью пропустил сезоны 2015/16 и 2016/17.

Еще в 2012 году Робида стал совладельцем команды юниорской лиги Квебека (QMJHL) из родного города «Шербрук Феникс». Работу в клубе он совмещал с выступлениями в НХЛ.

В 2016 году Робида стал ассистентом главного тренера детской хоккейной команды «Харфангс дю Триоле» в детской лиге Квебека.

В январе 2017 года Робида был назначен консультантом в тренерском штабе «Торонто», что намекало на то, что его игровая карьера завершена. Перед началом следующего сезона, в сентябре 2017 года Робида получил назначение в департамент развития игроков, где занял пост помощника директора. Его работу на этой должности высоко оценили, и в августе 2018 года он получил повышение до директора. По ходу сезона 2020/21 Робида также был включен в тренерский состав фарм-клуба «Торонто» в ECHL «Ньюфаундленд Гроулерз».

В 2021 году Робида стал главным тренером команды «Магог Кантоньерс» в Подготовительной юниорской лиге Квебека. На этом посту он привел команду к победе в Кубке Джимми Феррари, а сам стал номинантом на премию Лучшего тренера года. 15 августа 2022 года было объявленО, что Робида в «Шербрук Феникс» займет также пост ассистента главного тренера.

В 2022 году Робида вернулся в «Монреаль», где занял пост ассистента главного тренера.

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Фредериктон Канадиенс»
Игроки «Квебек Цитаделлс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»